Pininfarina bezeichnet:

 eine italienische Karosseriebau- und Designfirma, siehe Pininfarina
 Pininfarina Battista Supersportwagen der italienischen Karosseriebau- und Designfirma Pininfarina

Pininfarina ist der Name folgender Personen:

 Andrea Pininfarina (1957–2008), italienischer Unternehmer
 Battista Pininfarina (1893–1966), italienischer Automobildesigner
 Sergio Pininfarina (1926–2012), italienischer Designer und Politiker